Syarikat Islam Assafi’iyah, een Surinaamse organisatie van Javaanse moslims
 Sia (god), een Egyptische godheid
 Sia (musicus), Australisch zangeres
 Sia (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Stenopelmatidae
 Sia (Solstice), muziekalbum uit 2020 van Solstice